Georgiano/a hace referencia a varios artículos:

Pueblo
 Georgianos, pueblo del Cáucaso;
 Idioma georgiano, hablado en Georgia, país del Cáucaso;

En Estados Unidos
 Georgiana (Alabama), un pueblo en el estado de Alabama.
 Los habitantes de Georgia (Estados Unidos), uno de los estados de la federación.

Arte
 Arquitectura georgiana, estilo arquitectónico.

Además
 Época georgiana, durante el  y .